More kan henvise til:

It og software 
 more (program) – et computerprogram

Steder 
 More (by), en by i Mores pagast i Letland
 More (Shropshire), en bebyggelse i Storbritannien

Musik

Bands 
 More (band), et britisk heavy metal band fra 1980'erne

Album 
 More! (album), af Booka Shade, 2010
 More (soundtrack), af Pink Floyd med musik fra filmen fra 1969
 More... (Trace Adkins-album), 1999
 More (Mary Alessi-album), 2005
 More (Beyoncé EP), 2014
 More (Michael Bublé EP), 2005
 More (Clarke-Boland Big Band-album), 1968
 More (Double Dagger-album), 2009
 More... (Montell Jordan-album), 1996
 More (Crystal Lewis-album), 2001
 More (No Trend-album), 2001
 More (Jeremy Riddle-album), 2017

Sange 
 "More" (Trace Adkins-sang), 2000
 "More" (Alison Moyet-sang), 2003
 "More" (Usher-sang), 2010
 "More", af Madonna fra I'm Breathless

Film 
 More (film fra 1969), en film instrueret af Barbet Schroeder

Andet 
 More (cigaret), et cigaretmærke

Se også 
 Möre - et svensk landskab